Solberg:
 Erna Solberg (* 1961), norsk politiker (Høyre)
 Glenn Solberg (* 1972), norsk håndboldspiller og -træner
 Gry Kirsti Skjønhaug, né Solberg (1969, Oslo)
 Henning Solberg (* 1973), norsk racer
 Henrik Solberg (* 1987), norsk ishockeyspiller
 Hill-Marta Solberg (* 1951, Sortland), en norsk politiker (A)
 Magnar Solberg (* 1937), norsk biathlet
 Petter Solberg (* 1974), en norsk rallykører
 Sanna Solberg (* 1990), norsk håndboldspiller
 Silje Solberg (* 1990), norsk håndboldspiller
 Simon Solberg (* 1979), tysk filminstruktør
 (Elsa Katrine) "Trine" Solberg (* 1966, Lørenskog), en norsk spydkaster

Se også 
 Deutsch & Solberg, et dansk tryllekunstnerpar bestående af illusionisten Michael Deutsch og close-up magikeren Joachim Solberg
 Solberga
 Solbjerg
 Sollberg
 Sohlberg

Norske efternavne
Danske efternavne